Les parcs et jardins de Vannes sont les espaces verts et espaces naturels de la commune française de Vannes dans le Morbihan en Bretagne. La ville dispose également d'une centaine de parcelles de jardins familiaux sur les sites du jardin de Bernus à proximité des quartiers de Kercado et de Cliscouët et du jardin de Kermesquel, à proximité des quartiers de Ménimur et de Kervallon.

Espaces verts et naturels de Vannes

Jardins et Squares

Parcs publics

Espaces verts

Espaces naturels

Jardins familiaux

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

 Liste
Liste en rapport avec Vannes